Корнилов, Александр:
 
 Корнилов, Александр Алексеевич (историк) (род. 1964) — российский историк, регионовед, арменовед.
 Корнилов, Александр Алексеевич (1801—1856) — капитан лейб-гвардейского Московского полка, лицеист, товарищ А. С. Пушкина.
 Корнилов, Александр Григорьевич (1928—2002) — государственный деятель, председатель Вологодского областного Совета народных депутатов.
 Корнилов, Александр Дмитриевич (1899 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Корнилов, Александр Николаевич (1903—1977) — цирковой артист-дрессировщик.
 Корнилов, Александр Сергеевич (род. 1985) — спортсмен-гребец.